The Other Woman (l'altra donna in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 The Other Woman – cortometraggio del 1912 diretto da George L. Cox
 The Other Woman – cortometraggio del 1913 diretto da Van Dyke Brooke 
 The Other Woman – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
 The Other Woman – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Reliance Film Company
 The Other Woman – film del 1918 diretto da Albert Parker
The Other Woman – film del 1921 diretto da Edward Sloman
 The Other Woman – film del 1931 diretto da G.B. Samuelson
 The Other Woman – film del 1954 diretto da Hugo Haas
 The Other Woman – film del 1992 diretto da Jag Mundhra
 L'amore e altri luoghi impossibili (Love and Other Impossible Pursuits / The Other Woman) – film del 2009 diretto da Don Roos
Tutte contro lui - The Other Woman (The Other Woman) – film del 2014 diretto da Nick Cassavetes

Letteratura 
 L'altra donna (The Other Woman) – racconto di Doris Lessing del 1953
 Una donna diversa (The Other Woman) – romanzo di Rona Jaffe del 1972
 L'altra donna (The Other Woman) – romanzo di Jessica Steele del 1980
 L'altra (The Other Woman) – romanzo di Joy Fielding del 1983
 Una di troppo (The Other Woman) – romanzo di Jane Green del 2005

Musica 
 The Other Woman – album di Ray Parker Jr. del 1982
 The Other Woman – singolo di Ray Parker Jr. del 1982, dall'album omonimo
 The Other Woman – album dei Renaissance del 1990
 The Other Woman – traccia dell'album Deleted Scenes from the Cutting Room Floor di Caro Emerald del 2009

Televisione 
 Moglie a sorpresa (The Other Woman) – film per la televisione del 1983 diretto da Melville Shavelson 
 Tutto l'amore che vi lascio (The Other Woman) – film per la televisione del 1995 diretto da Gabrielle Beaumont
 L'altra donna – film per la televisione del 2002 diretto da Anna Negri
 The Other Woman – film per la televisione del 2008 diretto da Jason Priestley
 L'altra donna (The Other Woman) – episodio della sesta stagione di Casa Keaton
 L'altra donna (The Other Woman) – episodio della prima stagione de Le cose che amo di te
 L'altra donna (The Other Woman) – episodio della quarta stagione di Lost
 L'altra donna (The Other Woman) – episodio della terza stagione di Matlock
 L'altra donna (The Other Woman) – episodio della seconda stagione di Samantha chi?
 L'altra donna (The Other Woman) – episodio della seconda stagione di The Closer